Rezeptbuch bezeichnet

 ein Kochbuch
 eine Rezeptsammlung in einem Arzneibuch